

Presentación previa 
Ilija Bozoljac fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en primera ronda ante Frederico Ferreira Silva.

Radu Albot derrotó en la final a James Duckworth.

Cabezas de serie 

  James Duckworth (Finalista)
  Alexander Kudryavtsev (Cuartos de final)
  Ruben Bemelmans (Semifinales)
  Somdev Devvarman (Primera ronda)

<ol start=5>
  Luke Saville ''(Primera ronda)
 ''' Radu Albot (Campeón)
  Alex Bolt ''(Segunda ronda, baja)
  Kimmer Coppejans ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Calcuta 2015